Östra länken är en alternativ benämning på:

 Österleden, Stockholm, en tänkt del av Stockholms ringled.
 Råbergaleden, den del av Linköpings yttre ring som utgörs av riksväg 35.